Amitsukujuuaraq bezeichnet:
 Amitsukujuuaraq (Insel), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Amitsukujuuaraq (See, Ilulissat, östlich), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Amitsukujuuaraq (See, Ilulissat, westlich), See im Distrikt Ilulissat, Grönland